Шарль Монне (; 10 января 1732, Париж — 1808, по некоторым источникам 1816 или 1817, Париж) — французский  исторического жанра, пейзажист, декоратор,  и иллюстратор книг. Известен своими работами, посвящёнными Великой французской революции.

Биография 

Обладающий способностями к рисованию молодой Шарль учился у Жана Ресту в Академии живописи и скульптуры. Выделяясь своим талантом среди сверстников, в 1753 году за выполненные художественные работы получил высший приз академии — Римскую премию. Эта награда позволила ему отправиться в длительную творческую поездку по Италии (Гран-тур), в которой он изучал художественное наследие итальянского Возрождения. Он посетил крупнейшие города, знакомясь с архитектурой и живописью выдающихся мастеров прошлого. Всё это в дальнейшем нашло своё отражение в его творчестве.

В 1765 году Монне был принят в члены Французской Академии живописи и скульптуры.
Он ощущал нехватку полноценного анатомического учебного пособия для обучения студентов. Чтобы восполнить этот пробел, он в соавторстве с гравёром Жилем Демарто в течение нескольких лет работал над анатомическим пособием для художников и скульпторов «Анатомия как искусство» (оригинальное название «Études d’anatomie à l’usage des peintres»). Демарто применил новую технологию, позволяющую передать всю чистоту рисунка и воспроизвести мягкость работы с карандашом на зернистой бумаге. Первое богато иллюстрированное издание выпускалось в виде ежегодных томов в период 1770—1775 годов.

В качестве королевского художника Монне получил престижный заказ на художественное оформление двух десюдепортов в Малом Трианоне Версаля. Мифологические композиции, изображающие Борея и Орифию, а также Флору и Зефир, были выполнены и установлены в 1768 году.

В 1767 году Шарль Монне дебютировал как автор трёх исторических картин. Именно исторические и мифологические сцены были основными в его живописи начального периода творчества, хотя он также писал портреты, пейзажи, выполнял заказы на декоративные работы. В течение всей свой карьеры художника Шарль Монне был постоянным участником Парижского художественного салона, на котором с успехом выставлял свои работы.

Шарль Монне был одним из самых известных иллюстраторов в конце восемнадцатого века.
Его дебютом в этом жанре можно считать художественное оформление комедии французского драматурга  «Философы», вышедшей в 1760 году (Paris : Duchesne, 1760). Широкую известность ему принесли иллюстрации к «Приключениям Телемака», вышедшие в 1774 году большим тиражом, а в следующем году издание совместно с гравёром  Метаморфоз Овидия. Шарль Монне выполнил иллюстрации к басням Буазара (Fables, par M. Boisard), изданным в составе сочинений под заглавием «Fables» (т. 1 и 2, Париж, 1773—1777; том 3, Кан, 1805).

Он также иллюстрировал басни Лафонтена, совместно с Моро,  и  — романы и сказки Вольтера, 1778 и Опасные связи Пьера де Лакло, изданные в 1796 году в Лондоне.
Впоследствии многие из его работ стали известны благодаря выполненным на их основе гравюрам.

На службе власти 

Шарль Монне за свою долгую творческую карьеру успел поработать при Людовике XVI, в эпоху Великой французской революции, и при Наполеоне, при этом он всегда умело приспосабливался к политическому заказу. Его исторические работы пользовались спросом власть имущих.

В 1775 году Монне выполнил целую серию работ, посвящённых коронации Людовика XVI, а также Марии-Антуанетте и прославлявших монархию. Они были выполнены в аллегорическом стиле и послужили основой для гравюр, вошедших в сборник «Allégorie gravée à l’occasion de l’avènement de Louis XVI» (1775). Позже, когда 21 января 1793 года король был обезглавлен, во французском журнале появилось выгравированное Шарлем Монне изображение, иллюстрирующее обезглавливание короля, после чего в его творчестве наступил период с преобладанием революционной тематики.

После Великой французской революции Монне вновь с успехом приспособился к новой политической обстановке и создал самые успешные в своей художественной карьере работы — рисунки сцен наиболее значимых революционных событий. Они пользовались большим успехом на Парижском салоне в 1793 году.

С приходом к власти Наполеона Шарль Монне создал серию из 69 рисунков, иллюстрирующих историю Франции под властью императора. В конце своей жизни Монне занимался преподавательской деятельностью в должности профессора рисования в l'École de Saint-Cyr.
Он постепенно отошёл от активной деятельности и, как следствие, после 1808 года не было зарегистрировано ни одной из его работ.

Дата смерти Шарля Монне точно неизвестна. Одни источники указывают на то, что он умер в 1808 году в Париже; другие утверждают, что он скончался в 1816 или даже 1817 году.

Примечания

Ссылки 
  Биографические данные, список работ
 Bénézit, (Monnet, Vol. 6, p. 179) 1776 Benezit. Dictionary of Artists в 14 томах
 Иллюстрации к Метаморфозам Овидия

Исторические художники Франции
Художники-пейзажисты Франции
Художники-портретисты Франции
Художники-иллюстраторы по алфавиту
Художники-иллюстраторы Франции